Аким Астаны  — высшее должностное лицо Астаны, возглавляющее высший орган исполнительной власти города.

Первые секретари горкома КПСС 
 Абдуали Сарсембаев 1936-1938 гг
 Сеитов, Зубайра послевоенные годы
 ?
 Клейнгольд, Володар Яковлевич 1963
 Чернышёв, Александр Иванович (партийный деятель) 1965—1966
 Ерпилов, Пётр Иванович 1966—1971
 Павлов, Тимофей Фёдорович 1971-1975?
 Осипенко, Василий Петрович 1980?-1985
 ?

Председатели горисполкома 
 ?
 Чернышёв, Александр Иванович (партийный деятель)
 Асылбекова, Роза Имангалиевна 1981-1987/1985?
 Омаров, Кайсар Оспанович 1985-1987
 Булекпаев, Аманжол Куанышевич  (1987—1992)

Акимы города Астаны с 1991 года 
Должность учреждена в 1997 г., до 1997 — аким г. Акмолы, в 2019—2022 гг. — аким г. Нур-Султана.
 Глава Акмолинской городской администрации, Аким г. Акмолы, Председатель Административного совета Акмолинской СЭЗ (1992—1997): Булекпаев, Аманжол Куанышевич
 С декабря 1997 года по июнь 2003 года  —  Джаксыбеков, Адильбек Рыскельдинович
 С июня 2003 по март 2004  —  Досмухамбетов, Темирхан Мынайдарович
 С марта 2004 по сентябрь 2006 года  —  Шукеев, Умирзак Естаевич
 21 сентября 2006 — 4 апреля 2008  —  Мамин, Аскар Узакпаевич
 4 апреля 2008 — 22 октября 2014  —  Тасмагамбетов, Имангали Нургалиевич
 22 октября 2014 — 21 июня 2016: Джаксыбеков, Адильбек Рыскельдинович
 21 июня 2016 — 10 сентября 2018  — Исекешев, Асет Орентаевич
 11 сентября 2018 — 12 июня 2019  — Султанов, Бахыт Турлыханович
 13 июня 2019 года — 8 декабря 2022 года — Кульгинов, Алтай Сейдирович
 C 8 декабря 2022 года — Касымбек, Женис Махмудович

Примечания 

 
Списки глав городов Казахстана